Belgisches Viertel ist der Name mehrerer Stadtviertel
 in Köln, siehe Belgisches Viertel (Köln)
 in Berlin, siehe Brüsseler Kiez